Knallert har flere betydninger:
 Knallert – et køretøj på to hjul med en mindre motor
 Knallert (pyntegenstand) – en pyntegenstand til f.eks. juletræet som afgiver et knald, når den trækkes over
 Knallert (band) – et dansk band